Fürth Stadthalle (theater), een theater in Fürth.
Fürth Stadthalle (metrostation), een station van de metro van Neurenberg.